Столбин — русская фамилия. Известные носители:

 Столбин, Александр Иванович (1871 — не ранее 1940) — герой Первой мировой войны, участник Белого движения, генерал-майор 
 Столбин, Борис Иванович (1865—1934) — генерал-майор, герой Первой мировой войны.